Василий Александрович Борисов (12 апреля 1913—22 апреля 1993) — лётчик, подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1942).

Биография 
Василий Борисов родился 12 апреля 1913 года в селе Гора Пневиц (ныне — Калязинский район Тверской области).

С 1925 года проживал в городе Богородск (ныне — Ногинск) Московской области, работал арматурщиком в управлении «Стальстрой» и на строительстве Ярославского резинового комбината.

В 1933 году Борисов окончил Саратовский авиационный техникум, в 1935 году — Тамбовскую авиационную школу пилотов Гражданского воздушного флота. В июле 1941 года был назначен командиром эскадрильи спецгруппы Аэрофлота по перегонке самолётов на фронт, неоднократно подавал рапорты с просьбами об отправке на фронт. В 1942 году был переведён в авиационные части Рабоче-крестьянской Красной армии. С января 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К июлю 1942 года майор Василий Борисов командовал звеном 750-го авиаполка авиации дальнего действия СССР.

К июлю 1942 года Борисов совершил 80 боевых вылетов, в ходе которых совершал бомбардировки важных стратегических объектов во вражеском тылу.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему составу авиации дальнего действия Красной Армии» от 31 декабря 1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленными при этом отвагу и геройство» удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 769.

5 апреля 1944 года, «за 2 дневных и 250 ночных боевых вылета», гвардии подполковник Борисов был представлен ко второй медали «Золотая Звезда», но был награждён орденом Ленина.

Всего же за годы войны Борисов совершил 284 боевых вылетов, бомбил Берлин, Данциг, Кёнигсберг, Будапешт, Варшаву, Хельсинки (в общей сложности на эти города — 20 раз). В 1946 году в звании подполковника Борисов был уволен в запас. Первоначально работал в системе МВД СССР.

В 1947-1953 годах он возглавил сводный отряд легкомоторной авиации при 501-й стройке. Самолёты типа С-2, По-2, транспортные Си-47, Ли-2, «Боинги», Бе-25, «Бостоны» выполняли аэрофотосъёмку, перевозили различные грузы и пассажиров с использованием лыжных и лодочных шасси.

В 1952—1955 годах занимал должность начальника Управления воздушного транспорта «Дальстроя», в 1955—1959 годах — начальника Магаданского авиационного предприятия, в 1959—1961 годах — начальника международного аэропорта «Шереметьево». С 1961 года работал в Полярном управлении Аэрофлота, участвовал в экспедициях на Северный и Южный полюса. Проживал в городе Лобня Московской области.

Скончался 20 апреля 1993 года. Похоронен в Лобне на кладбище Киово.

Награды 

 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (31.12.1942)
 два ордена Ленина (31.12.1942, 19.08.1944);
 два ордена Красного Знамени (29.03.1942, 18.07.1945);
 орден Отечественной войны 1-й степени (06.04.1985);
 орден Трудового Красного Знамени
 Медали, в том числе:
 «За боевые заслуги»;
 «За оборону Ленинграда»;
 «За оборону Москвы»;
 «За оборону Сталинграда»;
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 «За взятие Кёнигсберга»;
 «За взятие Берлина»;
 «Ветеран труда»
 Заслуженный пилот СССР (1968).
 Почётный гражданин города Лобня.

Память 
 В его честь названа школа №3 в городе Лобня.
 Девятый по счёту самолёт отечественного производства «Sukhoi Superjet 100» (бортовой номер RA-89009), полученный компанией «Аэрофлот», в его честь назван «Василий Борисов». Позднее в рамках замены самолётов спецификации «LIGHT» на самолёты спецификации «FULL» этим именем был назван самолёт с бортовым номером RA-89027.
 На площади Победы Салехарда в память о Герое Советского Союза Василии Борисове, отдавшем несколько лет своей жизни округу, установлена памятная плита.

Примечания

Литература 
 
 Киньдюшев И. И. К победным рассветам. — М.: Воениздат, 1978.
 Голованов А.Е. Дальняя бомбардировочная. — М.: ООО "Дельта НБ", 2004.

Ссылки 
 

Лётчики Великой Отечественной войны
Участники Сталинградской битвы
Члены КПСС
Похороненные в Лобне